İmamqulubəyli – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 İmamqulubəyli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 İmamqulubəyli – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian